Forum može značiti:

 rimski forum, središte javnog života drevnog Rima
 Forum (trg u antičkim gradovima), trg kakav je u pravilu postojao u svakom gradu antičkog Rimskog carstva
 forum (internet), mjesto rasprave na internetu putem web aplikacije
 Trajanov forum, Rimski forum izgrađen za vrijeme cara Trajana
 Forum (časopis), književni mjesečnik Razreda za književnost HAZU
 Forum (sastav), zadarski glazbeni sastav
 Forum u značenju organizacije ili udruge, npr:
 Romski nacionalni forum, udruga Roma u Hrvatskoj
 Svjetski socijalni forum, pokret za globalnu pravdu i solidarnost
 Baranjski demokratski forum, nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava